Неванка — деревня в Чунском районе Иркутской области

География 
Деревня находится в 64 км от Шиткино.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 3 человека

Власть 
Деревня в административном плане относится к Бунбуйскому муниципальному образованию Чунского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Чунского района